Астрономи́ческий институ́т им. Улугбе́ка — астрономический научный институт в системе Академии наук Узбекистана.

История создания и развития 
Создан в Ташкенте в 1873 году как Ташкентская астрономическая обсерватория (код обсерватории «192»).

Обсерватория была открыта по ходатайству Военно-топографического отдела Туркестанского военного округа, и ему же и подчинялась. Основными задачами, стоящими перед обсерваторией, первоначально являлись проведение полевых астрономических наблюдений, основой для картографирования Средней Азии. Определением с высокой точностью координат многих сотен пунктов и их «привязкой» к обсерватории занимались военные геодезисты и астрономы И. И. Померанцев, П. К. Залесский, Д. Д. Гедеонов и многие другие, выезжавшие для этой цели во многочисленные экспедиции.

В 1874 году обсерватория была оборудована 6-дюймовым телескопом-рефрактором и часами Hohwu.

Наряду с такими сугубо прикладными задачами сотрудники Ташкентской обсерватории в конце XIX и особенно в начале XX века активно занимались проблемами астрофизики. В частности, астрофизик В. В. Стратонов, приехавший в Ташкент из Пулковской обсерватории в 1895 году, стал первым штатским астрономом в Ташкентской обсерватории. В 1895 году в обсерватории был установлен 13-дюймовый телескоп, и были начаты фотографические наблюдения туманостей в Млечном Пути и малых планет.

В 1898 — 1899 годах на территории, принадлежащей обсерватории, было выстроено здание астрофизической лаборатории. И в этот период были расширены работы астрофизического характера — в Ташкентской обсерватории стали проводиться исследования солнечной активности, заниматься проблемами звездной астрономии, фотографическим наблюдениям комет и метеоров.

С 1901 по 1911 год сотрудниками обсерватории были определены 145 гравитационных пункта. К сравнению, к тому моменту во всей России было определено и обработано 400 гравипунктов. Опубликована работа «О фигуре геоида в Ферганской долине» послужившей основой для всей Гравиметрии СССР

В 1928 году обсерватория стала производить регулярные передачи данных для геодезических и топографических исследований края. В 1930 году приступила к регулярным наблюдениям Китабская международная широтная станция при обсерватории. С 1932 году в обсерватории была создана лаборатория по исследованию Солнца.

В 1966 году обсерватория получила статус академического научного института стала называться «Астрономический институт АН Узбекской ССР».

В 1970 году при институте была основана Майданакская высокогорная обсерватория, расположенная в 40 км к югу от Китаба на высоте 2800 м.

В 1989 году в 70 км к северо-востоку от Ташкента, на горе Кумбель, на высоте 2300 м, был установлен инструмент сети станций IRIS, и в институте начались полнодисковые наблюдения глобальных колебаний Солнца.

В 1996 году в Ташкенте был установлен инструмент наземной гелиосейсмологической сети станций TON и были начаты измерения локальных солнечных колебаний в линии K Ca для изучения внутреннего строения Солнца.

Ныне институт входит в систему Академии наук Узбекистана и получил имя выдающегося астронома средних веков Улугбека.

Руководители обсерватории 
 1880—1890 — Иллиодор Иванович Померанцев — заведующий Ташкентской физической и астрономической обсерваторией в 1880 — 1890 годах.
 1890—1900 — Гедеонов, Дмитрий Данилович;
 1911—1917 — Андрей Иванович Аузанс — c 23 марта 1911 года он являлся заведующим Ташкентской физической и астрономической обсерваторией.
 1918—1923 — Гультяев, Яков Парфентьевич (заведующий Ташкентской астрономической и физической обсерватории)
 1923—1925 — Яшнов, Пётр Иванович (заведующий Ташкентской обсерватории)
 1922—1930 — Субботин, Михаил Фёдорович
 1941—1966 — Владимир Петрович Щеглов (директор Ташкентской обсерватории)
 1966—1983 — Владимир Петрович Щеглов (директор Астрономического института АН УзССР)
 с 1983 года — Т. С. Юлдашбаев
 в настоящее время — Шухрат Эгамбердиев.

Отделы обсерватории 
 Отдел физики Солнца
 Отдел галактической астрономии и космогонии
 Отдел астрофизических исследований
 Группа астроклиматических исследований
 Майданакская высокогорная обсерватория
 Отдел геодинамики

Известные учёные, работавшие в обсерватории и институте 
 Всеволод Викторович Стратонов — российский астрофизик, профессор (1918), декан физико-математического факультета МГУ, один из наиболее талантливых русских астрофизиков рубежа XIX и XX столетий, основатель и директор Российского астрофизического института (РАФИ) (в 1923 году переименованный в ГАФИ). С 1895 года стал первым гражданским сотрудником Ташкентской обсерватории.
 Владимир Григорьевич Шапошников — заведующий службой времени Ташкентской обсерватории в 1938 году. Его научные работы были посвящены измерению времени и абсолютным определениям координат небесных светил. Им был разработан принцип зенитной симметрии ошибок измерения зенитных расстояний, позволяющий достичь высокой точности измерений. Для осуществления наблюдений по его методу и на основе его рекомендаций была изготовлена серия советских зенит-телескопов ЗТЛ-180, установленных в Пулковской, Полтавской и Китабской обсерваториях. Именем Шапошникова названа малая планета (1902 Shaposhnikov).
 Слоним, Юдифь Моисеевна (1909 −1999) — советский астроном, специалист по физике Солнца.
 Щеглов, Владимир Петрович (1904 −1985) — советский и узбекский астроном и популяризатор науки, специалист в области астрометрии и истории астрономии.

Основные достижения 
 В ходе выполнения программы СоПроГ узбекскими астрономами получено самое большое количество точных положений (540) кометы Галлея среди 104 обсерваторий со всего Мира.

Фотографии Астрономического института в Ташкенте

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница института .
 Луцкий В. К. История астрономических общественных организаций в СССР (1888—1941 гг.)// Ответственный редактор доктор физико-математических наук Мартынов Д. Я. — М.: Издательство «Наука», 1982 г., с. 12. 
 Щеглов В. П., «Ташкентская астрономическая обсерватория», 1958г
 История астрономии в Узбекистане
 Валерий Германов «Таинственное племя Танымасской долины» (Об истории создания ташкентской обсерватории)

См. также 
 Обсерватория Майданак
 Академия наук Узбекистана
 Китабская международная широтная станция
 Список астрономических инструментов

Академия наук Узбекистана
Астрономические обсерватории Узбекистана
Научные учреждения Ташкента
Появились в 1873 году
Астрономические институты и учреждения